Прудовское сельское поселение

 Прудовское сельское поселение — в Советском районе Республики Крым
 Прудовское сельское поселение — в Новосильском районе Орловской области.